Mantilla steht für:

 Mantilla, ein Kleidungsstück

Mantilla ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Gadea Mantilla (* 1931), nicaraguanischer Journalist und Politiker
 Félix Mantilla (* 1974), spanischer Tennisspieler
 María Julia Mantilla (* 1984), peruanisches Model und Miss World 2004
 Manuel Mantilla (* 1973), kubanischer Boxer
 Pablo Antonio Vega Mantilla (1919–2007), nicaraguanischer Geistlicher, Bischof von Juigalpa
 Pedro Manuel Salamanca Mantilla (* 1961), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Facatativá
 Ramón Mantilla Duarte C.Ss.R (1925–2009), Bischof von Ipiales 
 Ray Mantilla (1934–2020), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger 
 Rosmit Mantilla (* 1982), venezolanischer Politiker
 Victor Alejandro Corral Mantilla (* 1936), ecuadorianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Riobamba

Siehe auch